Hörste bezeichnet drei Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

 Hörste (Halle), die ehemalige Gemeinde Hörste, Kreis Halle, heute Stadtteil von Halle (Westfalen) im Kreis Gütersloh
 Hörste (Lage), die ehemalige Gemeinde Hörste (Lippe), heute Stadtteil von Lage (Lippe) im Kreis Lippe
 Hörste (Lippstadt), die ehemalige Gemeinde Hörste bei Lippstadt, heute Stadtteil von Lippstadt im Kreis Soest

Weitere:

 Hörstemoor (auch: Drei Hörste), ein Moor im Nationalpark Harz